Michail Froenze, Sovjet-Russisch militair
Bisjkek, hoofdstad van Kirgizië, in de Sovjettijd bekend als Froenze, genoemd naar de militair

Zie ook 
 Froenze Academie, een voormalige militaire academie